Jan Schepens (acteur) (1970), Vlaams acteur
Jan Schepens (schrijver) (1909-1994), Vlaams schrijver, dichter, journalist en leraar